Příjmení Drouet nosí více různých osobností:

 Jean-Baptiste Drouet (1763 – 1824) – francouzský poštmistr a revolucionář
 Jean-Baptiste Drouet d'Erlon (1765 – 1844) – francouzský generál a maršál Francie
 Minou Drouetová (* 1947) – francouzská spisovatelka a klavíristka

Francouzská příjmení